De Herder, een houtzaagmolen in Leiden
 De Herder, een korenmolen in Medemblik